Hundsbach může být:

 Hundsbach (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Hundsbach (Porýní-Falc) – německá obec ve spolkové zemi Porýní-Falc